Стокхолм има више значења:
 Стокхолм
 Стокхолм (Јужна Дакота)
 Стокхолм (Висконсин)